

Sigle 
 Fuck the world – "fanculo al mondo" usata nelle chat
 For the win – "per la vittoria" in uso nelle chat, più frequentemente scritto F.T.W.
 Fuck the what – il contrario di WTF, "what the fuck", traducibile con l'espressione "ma che cazzo...?"
 For those Wondering – "per quelli che si chiedono"  usata nelle chat

Cinema 
 Ftw Frank T. Wells (F.T.W. - Fuck The World) – film statunitense del 1994

Codici 
 FTW – codice aeroportuale IATA del Meacham International Airport di Fort Worth (Stati Uniti)

Musica 
 F.T.W. – canzone degli Sword contenuta nell'album Metalized del 1986
 F.T.W. – canzone dei The Vines contenuta nell'album Winning Days del 2004
 F.T.W. – canzone di Mc Chris contenuta nell'album Dungeon master of ceremonies del 2006